Tang, ou ses formes Tāng ou Táng indiquant le ton, sont les translittérations en pinyin de caractères chinois qui sont transcrits T’ang selon les systèmes EFEO et Wade-Giles, ou quelquefois Ten.

 La dynastie Tang (唐, 618-907) est une dynastie chinoise ;
 la dynastie des Tang postérieurs (923-936) est une dynastie chinoise de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes ;
 le Tang du Sud (937-975) est un royaume de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes ;
 le Tang du Nord (951-979) est un royaume de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes ;

Patronymes 
Tang est la translittération des noms de famille chinois 唐 (Táng en pinyin), 湯 (汤 en simplifié, Tāng en pinyin), 鄧, 邓, 滕, portés par :

湯 ou 汤 
 Tang Chih-chun (湯 智鈞) (2001-), archer taïwanais ;
 Tang Muhan (汤慕涵) (2003-), nageuse chinoise ;
 Tang Qianhui (汤千慧) (2000-), joueuse de tennis chinoise ;
 Tang Xianzu (湯顯祖 en chinois traditionnel, 汤显祖 en chinois simplifié) (1550-1616), un écrivain chinois ;
 Tang Yijie (汤一介) (1927-2014), érudit, professeur en philosophie chinois ;
 Muli Tang (汤沐黎) (né en 1947), peintre chinois

唐 
 Audrey Tang (唐鳳) (1981-), programmeuse de logiciels libres taïwanaise, Ministre du numérique de Taïwan
 Tang Daxian (唐达献), journaliste chinois ;
 Tang Gonghong (唐功红) (1979-), haltérophile chinoise ;
 Tang Jialin (唐佳琳) (1991-), biathlète chinoise ;
 Tang Jiaxuan (唐家璇) (né en 1938), homme politique chinois ;
 Tang Taizong (唐太宗) (vers 600-649), deuxième empereur de la dynastie Tang de Chine, né Li Shimin (李世民)
 Tsin Tang (chinois traditionnel 唐 進 ; chinois simplifié : 唐 进 [Táng Jìn]), né en 1897 et mort en 1984), botaniste chinois.
 Tang Xuanzong (唐玄宗) (685-762), empereur de la dynastie Tang, né Li Longji (李隆基)
 Tang Xijing (唐茜靖) (2003-), gymnaste chinoise

Autres 
 David Tang (1954-2017), homme d'affaires et philanthrope hongkongais ;
 Edward Tang (1946-), producteur et réalisateur hongkongais ;
 Ewin Tang (2000-), mathématicienne américaine ;
 les frères Rattanavan, Bou et Bounmy Tang, fondateurs de la chaîne de supermarchés asiatiques Tang Frères ; 
 Muhai Tang (1949-), chef d'orchestre chinois ; 
 Ignacio Milam Tang (1940-), homme d'État équatoguinéen.

Toponyme 

 Le xian de Tang (唐县) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine.
 Tang-Loongo, une localité de la province du Kadiogo au Burkina Faso

Titre 

 Tang est une série télévisée française des années 1970 ;

Divers 
 Tang est une marque de boisson de la société Mondelēz International ;
 le Wu-Tang Clan est un groupe de rap américain.

Patronyme africain
Patronyme chinois